

Geografia
 Evere – comune belga della regione di Bruxelles-Capitale

Mitologia greca
 Evere o Evereo – padre di Tiresia, il veggente da dalla ninfa Cariclo 
 Evere – figlio di Eracle e Partenope e padre di Stinfalo 
 Evere – figlio di Pterelao

Note